Тива (Тува́; ; тувинськ. Тыва Республика) — суб'єкт Російської Федерації.
 Тувинська Народна Республіка  — незалежна держава у 1921-1944 роках.
 Хостуг Тива  (Вільна Тива) — політична партія Республіки Тива.